Nelson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:

 Nelson County (Kentucky) 
 Nelson County (Severní Dakota) 
 Nelson County (Virginie)